Volume 3 – trzeci album studyjny zespołu The Easybeats, został wydany 3 listopada 1966. Album powtórnie wydany przez wytwórnię Repertoire Records zawierał 11 dodatkowych utworów.

Lista utworów 
Wszystkie piosenki z wyjątkiem opisanych skomponowali Stevie Wright i George Young.

Utwory dodatkowe

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Easybeats
Albumy muzyczne wydane w roku 1966
Albumy Parlophone
Albumy Albert Productions